Бельпе́ш () — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од. Входит в состав округа Каркасон.

Код INSEE кантона — 1105. Всего в кантон Бельпеш входят 12 коммун, из них главной коммуной является Бельпеш.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 2 116 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Бельпеш на карте Франции
 Население коммун департамента Од на сайте INSEE

Кантоны департамента Од